Сергей Сергеевич Иванов (5 июня 1984 года, Азов, Ростовская область) — российский футбольный судья.

Биография 
Родился летом 1984 года в семье футболиста, а впоследствии судьи Сергея Ивановича Иванова. Получил высшее образование.

В российской премьер-лиге дебютировал 24 марта 2012 года в матче «Краснодар» — «Амкар» (0:1). Запасной судья финала Кубка России 2015/2016. Привлекался к работе в квалификации Лиги Европы 2015/2016 и отборочном турнире к молодёжному Euro-2017. Судил матчи элитного раунда юношеского Euro-2016 и юношеской лиги УЕФА 2015/2016. С 2014 года — судья ФИФА.

Статистика

Общая 

Итого: Отсужено матчей: 304: Жёлтых: 1286. Красных:61. Пенальти«: 113.

Премьер-лига

Турниры УЕФА 

Итого: Отсужено матчей: 18: Жёлтых: 77. Красных:1. Пенальти«: 10.

Международные турниры 

Итого: Отсужено матчей: 6: Жёлтых: 27. Красных:2. Пенальти«: 3.

Финалы 
 Финал Кубка России по футболу 2021 : Локомотив (Москва) 3 — 1 Крылья Советов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте РФПЛ

Футбольные судьи России